Der Copa Claro 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Februar 2011 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Regions Morgan Keegan Championships sowie in Marseille die Open 13 gespielt. Letztere zählten genau wie der Copa Claro zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Regions Morgan Keegan Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Carlos Ferrero, der in diesem Jahr aus Verletzungsgründen nicht antreten konnte. Der topgesetzte Nicolás Almagro gewann im Finale in drei Sätzen gegen Juan Ignacio Chela. Dies war in der aktuellen Saison nach dem Erfolg in Costa do Sauípe sein zweiter Titel, und sein neunter Karrieretitel insgesamt. Im Doppel waren Sebastián Prieto und Horacio Zeballos die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht an. Im diesjährigen Finale setzten sich Oliver Marach und Leonardo Mayer in zwei Sätzen gegen Franco Ferreiro und André Sá durch. Dies war ihr erster gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 478.900 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 547.900 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 14. Februar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Buenos Aires